La Vie de château est un film de Jean-Paul Rappeneau (1966).
 La Vie de château est un album B.D. de la série Les Krostons de Paul Deliège (1982).
 La Vie de château est un roman de Juliette Benzoni (1998).
 La Vie de château est un album de Art Mengo (2004).
 La Vie de château est un film de Modi Barry et Cédric Ido (2017).
 La Vie de château (téléfilm) de 2019